Riding Wild – cortometraggio western del 1919 diretto da Harry Harvey
Riding Wild – film western del 1935 diretto da David Selman

Pagine correlate 
Ridin' Wild